У наступному списку наведені як найвищі, так й найбільш відомі іншим чином вершини Бразилії.

Примітки 
 [а]  Ця висота відноситься до точки на кордоні, тоді як найвища з вершин масиву знаходиться у Венесуелі.

Посилання 
 Projeto Pontos Culminantes do Brasil проект Військового інженерного інституту (IME) і Бразильського інституту географії і статистики (IBGE) (стаття португальської вікіпедії)
 Montanhismo  Tacio Philip
 Projeto Pontos Culminantes do Brasil  O Andarilho

 
Вершини
Бразилія